3. Liga 2016/17 oder Dritte Liga 2016/17 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2016/17, neunte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2016/17, siebte Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2016/17, siebte Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2016/17 (Frauen), fünfte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2016/17 (Männer), fünfte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga